Het ATP-toernooi van Washington 2013 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 29 juli tot en met 4 augustus 2013. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.

Het enkelspel werd gewonnen door Juan Martín del Potro. Hij versloeg in de finale John Isner met 3-6, 6-1 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Julien Benneteau en Nenad Zimonjić. Zij versloegen in de finale Mardy Fish en Radek Štěpánek met 7-6(5) en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington